Агрофизика (агрономическая физика) — наука о физических, физико-химических и биофизических процессах, протекающих в агроэкологической системе «почва-растения-атмосфера». Агрофизика базируется на агробиологических (растениеводство, земледелие, физиология растений, почвоведение) и физико-математических науках (общая и экспериментальная физика, теоретическая и математическая физика, геофизика, метеорология), включает в себя физику твёрдой фазы почвы, гидрофизику почвы, теплофизику почвы, физику газовой фазы почвы, аэродинамические, радиационные и другие параметры приземного слоя воздуха, светофизиологию и радиобиологию растений, а также приёмы и средства регулирования внешних условий жизни растений.

История 
Одним из создателей агрофизики был немецкий агроном Мартин Эвальд Вольни.

В 1878—1898 годах он был редактором и издателем журнала по этой теме: «Forschungen auf dem Gebiete der Agrikulturphysik», 20 томов.

Важнейшие издания 
 Encyclopedia of Agrophysics  in series: Encyclopedia of Earth Sciences Series edts. Jan Glinski, Jozef Horabik, Jerzy Lipiec, 2011, Publisher: Springer, ISBN 978-90-481-3585-1
 Encyclopedia of Soil Science, edts. Ward Chesworth, 2008, Uniw. of Guelph Canada, Publ. Springer, ISBN 978-1-4020-3994-2
 АГРОФИЗИКА — AGROPHYSICS by Е. В. Шеин (J.W. Chein), В. М. Гончаров (W.M. Gontcharow), Ростов-на-Дону (Rostov-on-Don), Феникс (Phoenix), 2006, — 399 c., ISBN 5-222-07741-1 — Рекомендовано УМО по классическому университетскому образованию в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности и направлению высшего профессионального образования «Почвоведение»
 Scientific Dictionary of Agrophysics: polish-English, polsko-angielski by R. Dębicki, J. Gliński, J. Horabik, R. T. Walczak — Lublin 2004, ISBN 83-87385-88-3
 Physical Methods in Agriculture. Approach to Precision and Quality, edts. J. Blahovec and M. Kutilek, Kluwer Academic Publishers, New York 2002, ISBN 0-306-47430-1.
 Soil Physical Condition and Plant Roots by J. Gliński, J. Lipiec, 1990, CRC Press, Inc., Boca Raton, USA, ISBN 0-8493-6498-1
 Soil Aeration and its Role for Plants by J. Gliński, W. Stępniewski, 1985, Publisher: CRC Press, Inc., Boca Raton, USA, ISBN 0-8493-5250-9
 Fundamentals of Agrophysics (Osnovy agrofiziki) by A. F. Ioffe, I. B. Revut, Petr Basilevich Vershinin, 1966, English : Publisher: Jerusalem, Israel Program for Scientific Translations; (available from the U.S. Dept. of Commerce, Clearinghouse for Federal Scientific and Technical Information, Va.)

 Fundamentals of Agrophysics by P. V, etc. Vershinin, 1959, Publisher: IPST, ISBN 0-7065-0358-9

Примечания

Ссылки 
 Агрофизический научно-исследовательский институт Российской академии сельскохозяйственных наук 
 Sustainable Agriculture: Definitions and Terms
 Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences
 International Agrophysics

Агрофизика